Arion je program Evropske unije, ki predstavlja del akcije »Izmenjava informacij in izkušenj« v okviru horizontalnih aktivnosti Socratesa.

Cilj programa Arion je širjenje poznavanja evropskih izobraževalnih sistemov ter primerjava izobraževalnih politik in izkušenj med različnimi državami.

Ciljne skupine 

Program je namenjen nosilcem odgovornosti in odločanja na različnih ravneh izobraževanja v posamezni državi, strokovnjakom s področja izobraževanja, ravnateljem, svetovalnim delavcem, inšpektorjem, tistim, ki izobražujejo učitelje, ne pa učiteljem samim. Program se odvija v obliki študijskih obiskov v posamezni državi, na katerih se zbere skupina desetih do petnajstih udeležencev iz različnih držav.

Predmet obiska 

Predmet študijskega obiska je določena aktualna tema s področja izobraževanja. Na študijskem obisku udeleženci navadno en teden intenzivno razpravljajo in izmenjujejo informacije o temi obiska, tako v študijski skupini kot s predstavniki šolskih oblasti in institucij države gostiteljice. Namen študijskih obiskov je, da udeleženci tako pridobljene informacije posredujejo nosilcem odločanja in širši strokovni javnosti v lastni državi ter izkušnje drugih držav, če je to mogoče, tudi uporabijo v lastni praksi.

Izvajanje programa 

Program ARION izvajajo sodelujoče države same, koordinira pa ga Evropska komisija. Države v programu sodelujejo na dva načina. Vsako leto same organizirajo določeno število študijskih obiskov za udeležence iz drugih držav, same pa pošljejo svoje udeležence na študijske obiske, ki jih organizirajo druge države.

Zunanje povezave 

 http://www.cmepius.si/SOCRATES/Arion 
 Uradna stran Cmepius

Izobraževanje v Evropski uniji